Cyphocaris är ett släkte av kräftdjur. Cyphocaris ingår i familjen Cyphocarididae. 

Cyphocaris är enda släktet i familjen Cyphocarididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Cyphocaris